Абигаил може да се отнася за:

 Абигаил – иврит име
 Абигаил – кратер на Венера